976 км, 976-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 976 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 294828.
 976 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 013735.
 976 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586985.